Mowlem ist der Familienname folgender Personen:

 John Mowlem (1788–1868), britischer Unternehmer
 Johnny Mowlem (* 1969), britischer Autorennfahrer

Mowlem steht für:

 Mowlem (Unternehmen), britisches Unternehmen